Victor Santos (Recife, 24 de dezembro de 1997) é um cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro. Ganhou destaque nacional com a música "Retrato", que cantou em parceria com seu pai, o também cantor e compositor Louro Santos, falecido em 2020.

Carreira 
Victor Santos nasceu em 24 de dezembro de 1997 em recife, município brasileiro, capital do estado de Pernambuco. Victor nasceu numa família de músicos. Desde muito pequeno já acompanhava o seu pai Louro Santos em shows e eventos, e aos sete anos, já participava de concursos musicais na escola.

Em 2008, aos 10 anos de idade, Victor subiu pela primeira vez no palco para cantar junto com o seu pai, na gravação do DVD Louro Santos e o "Forró da Malagueta". Através essa participação, o garoto ganhou reconhecimento nacional com a música "Retrato". Daí em Diante, pai e filho começaram a cantar juntos, ganhando cada vez mais destaque no cenário do forró 
romântico, gravando CDs e DVDs e participando de programas de televisão. 

Em 2015, após sete anos em dueto com Louro, Victor deu início a sua carreira solo aos 17 anos. O mesmo acumula grandes sucessos como: "Prometo Te Amar", "Tenho Medo", "Retrato", "Se Tu Não Estais", "Lovezinho Oculto", "Volta Amor" entre outras. Já gravou com a banda Limão com Mel, MC Japão e participou do DVD da cantora Joelma, "Isso é Calypso" Tour Brasil.

Em 2022, gravou um EP áudio visual intitulado "Apaixonando os Corações" no Match Hall no Recife, tendo participações especiais de Raphaela Santos, Banda Magníficos e Vitor Fernandes com a música "Não Solta", batendo recordes de visualizações no Youtube e nas plataformas de músicas, sendo uma das músicas mais tocadas. Victor acumula milhões de plays em plataformas de streaming.

Ligações externas 

Naturais do Recife
Cantores de Pernambuco
Compositores de Pernambuco
Cantores de forró